Shuinan bezeichnet:

 Shuinan (Gaoyao) (水南镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gaoyao in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shuinan (Jiangle) (水南镇), Großgemeinde im Kreis Jiangle in der chinesischen Provinz Fujian
 Shuinan (Jishui) (水南镇), Großgemeinde im Kreis Jishui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shuinan (Zhanggong) (水南镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhanggong in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shuinan (Zizhong) (水南镇), Großgemeinde im Kreis Zizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuinan (Pucheng) (水南乡), Gemeinde im Kreis Pucheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Shuinan (Songyang) (水南街道), Straßenviertel im Kreis Songyang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shuinan (Xinzhou) (水南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shuinan (Yanping) (水南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanping in der chinesischen Provinz Fujian